Una máscara es una pieza que cubre la cara.

El término máscara puede referirse también a:

Arte 
 Máscara de llorona, una escultura de Auguste Rodin
 máscara de la tristeza, un monumento conmemorativo en la ciudad de Magadán (Rusia)
 máscara de marfil de Benín, unos retratos tallados en el Reino de Benín en el siglo XVI

Literatura 
 Las máscaras de Dios, una tetralogía sobre mitología comparada escrita por el mitólogo, escritor y profesor estadounidense Joseph Campbell
 La máscara de Dimitrios, una novela de espionaje escrita por el británico Eric Ambler

Cine y televisión 
 Máscara (1985), una película dirigida por Peter Bogdanovich
 Máscara de cristal (2008-09), una serie de televisión surcoreana
 «Máscaras» (1994), un episodio de la serie Star Trek: The Next Generation
 Máscaras en otoño (1964), una película argentina dirigida por Dino Minitti

Ficción 
 Máscara Negra, personaje de DC Comics 
 Madame Máscara, personaje de Marvel Comics

Geografía 
 Mascara, nombre con el que se conocía la ciudad argelina de Muaskar
 Provincia de Mascara, nombre con la que se conocía la provincia argelina de Muaskar

Informática y tecnología 
 máscara, un conjunto de datos que, junto con una operación, permiten extraer selectivamente ciertos datos almacenados
 máscara de red, una combinación de bits que sirven para delimitar el ámbito de una red de computadoras
 máscara wildcard, una máscara de bits que indica las partes de una dirección de IP relevantes para una acción
 máscara de sombra, las tecnologías para fabricar televisores y pantallas de ordenador de tubos de rayos catódicos
 máscara de Bahtinov, un dispositivo para enfocar pequeños telescopios astronómicos

Otros usos 
 máscara antigás, un dispositivo de uso individual, que se ajusta a la cabeza para proteger de vapores y gases venenosos
 máscara mortuoria, una copia fiel del rostro de una persona recientemente fallecida
 máscara neutra o máscara de la calma y el silencio, un instrumento pedagógico
 máscara quirúrgica, barbijo, mascarilla, cubrebocas o tapaboca, un tipo de máscara utilizada por cirujanos y personal médico durante las cirugías
 máscara de soldar, parte del equipo de seguridad para los procesos de soldadura eléctrica
 máscara, un instrumento de tortura de la Edad Media
 máscara de Guy Fawkes, una careta representativa de un conspirador inglés
 Máscara Sagrada, seudónimo de un luchador mexicano
 máscaras mexicanas, objetos para bailes y ceremonias tradicionales en México